Marcus Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Pompeius Macrinus, romersk politiker, konsul 164
 Marcus Pompeius Macrinus Neos Theophanes, romersk politiker, suffektkonsul 115
 Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus, romersk politiker, konsul 45 och 73

Se även 

 Marcus Larcius Magnus Pompeius Silo, romersk politiker, suffektkonsul 82